Балка Мокра Віднога — балка (річка) в Україні у Ізюмському й Шевченківському районах Харківської області. Ліва притока річки Волоської Балаклійки (басейн Сіверського Дінця).

Опис 
Довжина балки приблизно 9,28 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,84 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,05. Формується декількома струмками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на південно-західній околиці села Чорнобаївки. Тече переважно на північний захід через село Полтаву і впадає в річку Волоську Балаклійку, ліву притоку річки Балаклійки.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці існували водокачка та декілька газових свердловин.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України  / Ред. кол.: А. П. Непокупний, О. С. Стрижак (заст. голови), К. К. Цілуйко (голова); Укладачі: І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова, Л. Т. Масенко, А. П. Непокупний, В. В. Німчук, Є. С. Отін, О. С. Стрижак, К. К. Цілуйко. АН УРСР. Ордена Трудового червоного прапора Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Українська ономастична комісія. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 369

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Ізюмського району
Річки Шевченківського району